Stugusjötjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lill-Stugusjötjärnen, sjö i Bräcke kommun,  (10,4 ha)
Stor-Stugusjötjärnen, sjö i Bräcke kommun,  (10,9 ha)
Stugusjötjärnen, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,  (18,2 ha)
Stugusjötjärnen, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun,  (6,67 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn